Simon Vermeiren (Leuven, 22 december 1990) is een Belgisch voetballer. Hij speelt sinds het seizoen 2021-2022 voor KSC Lokeren-Temse als aanvaller.

Vermeiren werd als beloftenspeler van KV Mechelen aangetrokken door OH Leuven in 2009. Eerder speelde hij ook al in de jeugdreeksen van andere (voormalige) eersteklassers Sint-Truiden en KVC Westerlo. Vermeiren maakte meteen zijn debuut in de A-kern van OH Leuven en mag regelmatig rekenen op speelminuten. Door een zware blessure (dubbele open beenbreuk) viel hij echter uit de kern. Na een uitleenbeurt aan Olympia Wijgmaal belandde hij bij KSK Heist.

Statistieken

*Bijgewerkt op 31 mei 2021.

Vermeiren, Simon